Mercedes è un singolo del rapper italiano Geolier, pubblicato il 5 giugno 2018.

Tracce

Note